Le groupe F de la Coupe du monde de football de 1994, qui se dispute aux États-Unis du 17 juin au , comprend quatre équipes : la Belgique, les Pays -Bas, le Maroc et l' Arabie saoudite.

Première journée

Belgique - Maroc

Pays - Bas - Arabie Saoudite

Deuxième journée

Belgique - Pays - Bas

Arabie Saoudite - Maroc

Troisième journée

Belgique - Arabie Saoudite

Maroc - Pays - Bas

Bibliographie 
.

Références